Tresor Kangambu (8 de abril de 1987) é um futebolista profissional qatari que atua como ponta.

Carreira 
Tresor Kangambu representou a Seleção Qatariana de Futebol na Copa da Ásia de 2015.

Futebolistas da Copa da Ásia de 2015
Jogadores da Seleção Catariana de Futebol